Тала́нт — многозначный термин.
 Талант — присущие от рождения определённые или выдающиеся способности и умения.
 Талант — античная единица измерения и денег.

Искусство 
 Талант — документальный фильм 2017 года режиссёра Po 98.
 Талант — художественный фильм 1977 года, реж. Владимир Довгань.
 Талант — кукольный мультфильм 1963 года режиссёра Эльберта Туганова.
 Талант — роман Александра Бека.

См. также 
 Притча о талантах
 Шоу талантов